South Cove ( für Südbucht) ist der Name folgender Buchten:
 South Cove (Grahamland) an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktische Halbinsel
 South Cove (Adelaide-Insel) im Südosten der Adelaide-Insel, Adelaide- und Biscoe-Inseln, Westantarktika